LAF eller Laf kan syfta på:

 LAF-bänk – används vid bland annat cellodling
 LAF – en militärstyrka i Libanon, se Lebanese Armed Forces
 LAF – IATA:s flygplatskod för flygplatsen i Lafayette, Indiana, se Purdue University Airport

Laf
 Laf, Kamerun – en stad i Kamerun
 Laf (krater) – en karter på Mars
 Laf – en atoll i  Mikronesiens federerade stater, se Lamolior Atoll
 Laf Lake – en sjö i Kanada
 Lāf Tangeh – en ravin i Iran
 Darreh-ye Chāleh Laf – en dal i Iran